Chastanet est un nom de famille, dérivé de la forme occitane du nom de lieu Chatenet porté par la commune de Chatenet et par Le Châtenet-en-Dognon.

Patronyme 

 Auguste Chastanet (1825-1902), botaniste français et poète occitan.
 Jean-Louis Chastanet (1882-1946), syndicaliste, député.
 Hugo Chastanet dit Hugo (né en 1965), chanteur, guitariste, bassiste français.
 Maximilien Chastanet (né en 1996), escrimeur français.

Voir aussi